Глаголев, Сергей:
 Глаголев, Сергей Александрович (род. 1955) — режиссёр, аниматор (мультфильм Про козла и барана и др.)
 Глаголев, Сергей Николаевич (род. 1959) — доктор экономических наук.
 Глаголев, Сергей Сергеевич (1865—1937) — русский православный богослов. Примечания